Tiago Augusto de Almeida (1864 — 1936) foi um médico Português e professor da Faculdade de Medicina do Porto.

O Dr. Tiago de Almeida nasceu em Gandra no concelho de Esposende, em 1864 e faleceu em 1936. Formou-se em medicina na Escola Médico-Cirúrgica do Porto em 1893, foi promovido a lente proprietário (1907), regendo Matéria Médica até 1919, em que foi nomeado proprietário dessa cadeira. Foi também professor de Medicina Interna (1911) leccionando a cadeira de Clínica Médica.

Obras

 O líquido Orquilíco
 A Terapêutica da tuberculose 
 Os Clínicos do Porto no Meio Social
 O Aneurisma do coração

Expressões

"Ir ao Tiago" -  Na antiga Faculdade de Medicina do Porto (Hoje Instituto de Ciências Bio-médicas Abel Salazar, significava ir a exame oral, o qual era realizado numa sala dominada pelo retrato do Dr. Tiago de Almeida.

Naturais de Esposende
Médicos de Portugal
Professores universitários de Portugal